Franciaország
Boos, település Franciaországban, Ardèche megyében
Boos, település Franciaországban, Haute-Loire megyében
Boos, település Franciaországban, Landes megyében

 Németország
Boos, település Németországban, Rajna-vidék-Pfalz tartományban
Boos, település Németországban, Nahe tartományban
Boos, település Németországban, Bajorországban